Friedrich-Engels-Straße steht für:
 Friedrich-Engels-Straße (Apolda), siehe Liste der Kulturdenkmale in Apolda
 Friedrich-Engels-Straße (Berlin-Niederschönhausen), siehe Liste der Straßen und Plätze in Berlin-Niederschönhausen #Friedrich-Engels-Straße
 Friedrich-Engels-Straße (Eisenhüttenstadt), siehe Liste der Baudenkmale in Eisenhüttenstadt
 Friedrich-Engels-Straße (Erfurt), siehe Liste der Kulturdenkmale in der Johannesvorstadt
 Friedrich-Engels-Straße (Guben), siehe Liste der Baudenkmale in Guben
 Friedrich-Engels-Straße (Lützen), siehe Liste der Kulturdenkmale in Lützen #Lützen
 Friedrich-Engels-Straße (Neuruppin), siehe Liste der Baudenkmale in Neuruppin
 Friedrich-Engels-Straße (Potsdam), siehe Liste der Baudenkmale in Potsdam/F
 Friedrich-Engels-Straße (Quedlinburg), siehe auch Liste der Kulturdenkmale in Quedlinburg/Ortsteile #Friedrich-Engels-Straße
 Friedrich-Engels-Straße (Oybin), siehe Liste der Kulturdenkmale in Oybin
 Friedrich-Engels-Straße (Stralsund), siehe Liste der Baudenkmale in Stralsund

Siehe auch:

 Friedrich-Engels-Allee
 Friedrich-Engels-Ring